Gil Joseph Wolman (1929-1995), un cinéaste, plasticien, poète et écrivain français
 la maladie de Wolman, une maladie lysosomale sévère du jeune enfant, résultant d’un déficit en lipase acide
 Roger Wolman (1938, Paris 10-) est un des Enfants d'Izieu, du  au , avec son frère aîné, Henri Wolman, et son cousin, Henri Kaufman. Les trois quittent la Maison d'Izieu 5 mois avant la Rafle du .